42-es busz (Debrecen)
43-as busz (Debrecen)
1-es CORA busz
2-es CORA busz
3-as CORA busz